Hundsham ist der Name folgender Orte:

 Hundsham (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hundsham (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft der Gemeinde Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hundham
 Hontheim
 Hundheim
 Hundsheim